

Cinema 
 Old Mother Hubbard – film del 1902 prodotto da S. Lubin
 Old Mother Hubbard – film del 1912 diretto da Arthur Melbourne Cooper
 Old Mother Hubbard – film del 1918 diretto da Henry Edwards
 Old Mother Hubbard – cartoon di Ub Iwerks (1935)

Televisione 
 Old Mother Hubbard – episodio del 1951 della serie televisiva Stars Over Hollywood